Abdij van La Ramée, een voormalige abdij in België
Ramée, een Belgisch abdijbier